Ре́бекка Фе́ргюсон (): Фергюсон, Ребекка (род. 1983) — шведская актриса.
 Фергюсон, Ребекка (род. 1986) — британская певица и автор песен.